Fähnrich steht für:

 Fähnrich, Dienstgrad der Bundeswehr
 Fähnrich (NVA), Dienstlaufbahn und Dienstgrad in der Nationalen Volksarmee

Fähnrich ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Fähnrich (* 1968), deutsche Turnerin
 Heinz Fähnrich (* 1941), deutscher Kaukasiologe
 Kurt Fähnrich (1900–1976), deutscher Politiker (GB/BHE)
 Peter Fähnrich (* 1943), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Fähndrich